Angelillo – variante del nome proprio Angelo

Persone 
Antonio Angelillo – calciatore italiano
Gigi Angelillo – attore italiano
Edy Angelillo – attrice italiana

Altro 
 Biblioteca comunale don Vincenzo Angelillo, biblioteca di Gioia del Colle, in Puglia